Ээрбек () — село в Кызылском кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Ээрбекского сумона.

История

География 
Село находится у впадении реки Ээрбек в р. Верхний Енисей.

 Уличная сеть
ул. А.Хурен-оола, ул. Д.Чойгана, ул. Каменистая, ул. Малчына, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. О.Оолак, ул. Подгорная, ул. Полевая, ул. Степная, ул. Туристическая, ул. Школьная

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Каа-Хем: 25 км.

областного центра Кызыл: 17 км.
 Ближайшие населенные пункты
Сукпак 3 км, Усть-Элегест 12 км, Кызыл 17 км, Каа-Хем 24 км, Сесерлиг (Германовка) 24 км

Население

Известные жители 
Здесь родились Герой Социалистического Труда Янчат Василий Оюнович (1932—2014); российский и тувинский учёный, доктор религиоведения Бичелдей (Опей-оол) Ульяна Павловна (1954); представитель в Совете Федерации России от Верховного Хурала Республики Тыва (2001—2002), генерал-майор ФСБ Чанмыр Александрович Удумбара (1948).

Инфраструктура 
отделение почтовой связи села Ээрбек

Администрация села Ээрбек

Администрация Ээрбекского сумона

Транспорт 
Автодорога местного значения.

Ссылки 
Ээрбек на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Кызылского кожууна